Wyspa Północna – jedna z dwóch głównych wysp Nowej Zelandii
 Wyspa Północna – jedna z dwóch głównych wysp Nowej Ziemi
 Wyspa Północna – jedna z wysp na Jeziorze Swarzędzkim

Zobacz też: North Island

ru:Северный#Острова